Grayson může být:

 Grayson County – tři okresy v USA

příjmení
 Alan Grayson (* 1958) – americký politik
 Richard Grayson (1941–2016) – americký hudební skladatel a klavírista